Dasyloma corticatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich Anton Wilhelm Miquel. Dasyloma corticatum ingår i släktet Dasyloma och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
corticatum